Oktant (z řec. októ, osm) může být:

 v geometrii
 jedna z osmi částí prostoru, které vzniknou, když prostor rozdělíme třemi vzájemně kolmými rovinami
 jedna z osmi částí roviny, které vzniknou, když rovinu rozdělíme souřadnicovými osami a osou y=+/-x
 osmina kruhu

 v astronomii 
 starší druh měřícího přístroje, viz oktant (astronomie)
 Oktant (souhvězdí)
 v letectví: astronavigační přístroj na určení polohy letadla, viz oktant (letectví)